Столична - багатозначний термін.

 Столична — одна з всесвітньо відомих і найстаріших на ринку марок російської горілки.
 Столична — адміністративно-територіальна одиниця прямого підпорядкування центральних органів влади держави.
 Столична — назва адміністративно-територіальних одиниць в ряді країн.